JAS kan syfta på:

 Jas-period  – den tidsperiod som ur biologisk synpunkt lämpar sig bäst för att beskära buskar och träd
 JAS – signatur för tecknaren Jan-Allan Stefansson
 JAS  – beteckning för ett enhetsflygplan (jakt-, attack- och spaningsflygplan), se Multirollflygplan
 Jas 39 Gripen – svenska flygvapnets beteckning på ett svenskt stridsflygplan, se Saab 39 Gripen
 JAS 39E/F Gripen –  ett svenskt stridsflygplan, se Saab 39 Gripen NG
 JAS Motorsport – ett italienskt motorsportteam
 Jas, Loire – en fransk kommun i departementet Loire